

W Polsce 
 Opatów – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Opatów – gmina
 Opatów – gromada
 Opatów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Opatów – gmina
 Opatów – gromada w Opatowie
 Opatów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Opatów – dawna gromada w powiecie kępińskim
 Opatów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1954 w woj. poznańskim